

Населені пункти та їхні частини
 Злоторія — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Злоторія — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Злоторія — колонія в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки